Smart TV — технология интеграции интернет-технологий в устройства для просмотра видеопрограмм.
 Smart TV — оператор наземного эфирного цифрового телевизионного вещания в Кыргызстане.